De Donkere Toren, een boekenreeks van Stephen King
The Dark Tower (roman), een roman van C. S. Lewis
Barad-dûr, in het Engels ook The Dark Tower geheten, de burcht van Sauron uit In de Ban van de Ring
The Dark Tower (toneelstuk), een toneelstuk uit 1934
The Dark Tower (1943), een film uit 1943
Dark Tower (1987), een horrorfilm uit 1987
The Dark Tower (2017), een film naar het verhaal van Stephen King
Dark Tower (spel), een elektronisch bordspel